

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 11 podstawowych
 Głęboczek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Chrostkowo 
 Głęboczek – osada wsi Żagno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe
 Głęboczek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno
 Głęboczek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Głęboczek – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Głęboczek – osada w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bytnica
 Głęboczek – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Stare Kurowo 
 Głęboczek – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Perlejewo
 Głęboczek – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Liniewo 
 Głęboczek – część wsi Wtórek w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wilczyn
 Głęboczek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina 
 Głęboczek – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina 
 Głęboczek – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek

Miejscowości na obszarze Ukrainy 
 Głęboczek w rejonie borszczowskim
 Głęboczek w rejonie nowouszyckim

Jeziora w Polsce 
 Głęboczek – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Bobrowo
 Głęboczek – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Brzozie
 Głęboczek – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie
 Głęboczek – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, w gminie Rogóźno
 Głęboczek – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Szubin
 Głęboczek – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, w gminie Brzuze
 Głęboczek – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie
 Głęboczek – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Kęsowo
 Głęboczek – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w mieście Tuchola
 Głęboczek – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz
 Głęboczek – jezioro w woj. podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Krasnopol
 Głęboczek – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Lipnica
 Głęboczek – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Sadlinki
 Głęboczek – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Kaliska
 Głęboczek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Ostróda
 Głęboczek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno, koło wsi Łajs
 Głęboczek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno, koło wsi Rekownica
 Głęboczek – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Gniezno
 Głęboczek – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Międzychód
 Głęboczek – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Sieraków, we wsi Góra
 Głęboczek – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Sieraków, we wsi Grobia
 Głęboczek – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Wysoka

Zobacz też 
 głęboczek (hydrologia)
 Głęboczko (Głęboczek) – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Bytów, chronione przez rezerwat przyrody Głęboczko